Xiva, deïtat hindú
 Siva, una de les variacions de nom que pot rebre la deïtat de l'amor, la vida i/o la fertilitat en la mitologia eslava.
 Siva I, rei d'Anuradhapura (Sri Lanka) vers 47-46 aC, un funcionari de palau amant de la reina Anula
 Siva II, rei d'Anuradhapura (Sri Lanka) vers 524-525